Бессолово — название населённых пунктов.

Россия 
 Бессолово — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Бессолово — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Бессолово — деревня в Дновском районе Псковской области.